Schelphoek (Alkmaar), een wijk
 Schelphoek (Zuid-Beveland), een recreatiegebied bij Wolphaartsdijk en Oud-Sabbinge
 Schelphoek (Schouwen-Duiveland), een natuurgebied bij Serooskerke (Schouwen-Duiveland)